Waldhäusl steht für

Orte:
 Waldhäusl (Bad Neualbenreuth), Ortsteil des Marktes Bad Neualbenreuth, Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Waldhäusl (Chamerau), Ortsteil der Gemeinde Chamerau, Landkreis Cham, Bayern
 Waldhäusl (Pleiskirchen), Ortsteil der Gemeinde Pleiskirchen, Landkreis Altötting, Bayern
 Waldhäusl (Waging am See), Ortsteil des Marktes Waging am See, Landkreis Traunstein, Bayern

 Waldhäusl (Gemeinde Pfarrkirchen), Ortschaft der Gemeinde Pfarrkirchen im Mühlkreis, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich

Personen:
 Emmy Feiks-Waldhäusl (1899–1975), Schriftstellerin und Pädagogin
 Franz Waldhäusl (* um 1948), österreichischer Tischtennisspieler 
 Gottfried Waldhäusl (* 1965), österreichischer Politiker (FPÖ)

Siehe auch:
 Waldhaus
 Waldhausen
 Waldhäuser